Mužská čtyřhra Lyon Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 se událost nekonala kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl chorvatsko-francouzský pár Ivan Dodig a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Dodig se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Vasselina se stal Fin Henri Kontinen, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Ebdena se Smithem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, monacko-německý pár Hugo Nys a Tim Pütz, který ve finále zdolal francouzské turnajové jedničky Pierra-Huguese Herberta s Nicolasem Mahutem. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 5–7 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na túře ATP získali druhou společnou trofej, když navázali na květnový triumf z Estoril Open 2021. Svou neporazitelnost prodloužili na osm zápasů. První čtyřhru v této úrovni odehráli na dubnovém Andalucia Open 2021. Nys vybojoval na okruhu ATP Tour třetí deblový titul a pro Pütze to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finále)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (1. kolo)
  Hugo Nys /  Tim Pütz (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021